Тупело има више значења:
 Тупело (Арканзас), град у америчкој савезној држави Арканзас
 Тупело (Мисисипи), град у америчкој савезној држави Мисисипи
 Тупело (Оклахома), град у америчкој савезној држави Оклахома